Irina Terentjeva (ros. Ирина Игоревна Терентьева, Irina Igoriewna Tierientjewa; ur. 30 czerwca 1984 w Leningradzie) – litewska biegaczka narciarska pochodzenia rosyjskiego, która starty w Pucharze Świata rozpoczęła w 2002 r. Występowała także w zawodach FIS Race, Pucharze Alpejskim, Pucharze Wschodnioeuropejskim, Pucharze Skandynawskim, Pucharze Słowiańskim oraz Pucharze Kontynentalnym. Była ona uczestniczką zimowych igrzysk olimpijskich w Salt Lake City 2002, Turynie 2006 oraz Vancouver 2010.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Pozycje w klasyfikacji generalnej

Pozycje w poszczególnych zawodach

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1984
Litewscy biegacze narciarscy
Litewscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Petersburgu